Maciej Dąbrowski – polski muzyk
 Maciej Dąbrowski – polski piłkarz
 Maciej Dąbrowski – oficer Legionów Polskich, uczestnik powstania listopadowego
 Maciej Dąbrowski – polski bibliotekarz i publicysta, kawaler Orderu Odrodzenia Polski
Maciej Dąbrowski – polski dziennikarz telewizyjny, YouTuber.